Gilardoni est un nom porté par :
 Domenico Gilardoni (1788-1831), poète italien
 Jacqueline Gilardoni, (1915-2001), militante de la cause animale
 Daniele Gilardoni (1976-), rameur italien
 Marina Gilardoni (1987-), skeletoneuse suisse

Voir aussi 
 Gilardoni Frères, société française de tuilerie